Каркастильо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Наварра. Занимает площадь 97,3 км². Население — 2602 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры